U 13 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 13, un submarino del alemán, líder de la clase Tipo U-13, construido en 1910 que sirvió en la Primera Guerra Mundial, hasta que fue hundido el 12 de agosto de 1914.
 U 13 (1935), un submarino alemán, del Tipo IIB que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, hasta que fue hundido el 31 de mayo de 1940.
 U 13 (S192), un submarino del Tipo 206 de la Bundesmarine botado en 1973 y desguazado en  1997.